Юнгбю (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Юнгбю — місто у Швеції, у лені Вестманланд.